3-й межзональный турнир по шахматам — состоялся в Гётеборге с 14 августа по 23 сентября 1955 года. Персонально были допущены Давид Бронштейн, Пауль Керес и Самуэль Решевский, разделившие 2—4 места в турнире претендентов 1953 года, остальных участников выявили зональные турниры. США вместо трёх шахматистов были представлены одним, не прибыл представитель Канады. ФИДЕ решила кандидатов (А.Котова, В.Пирца и Х.Болбочана) не допускать (большинством всего в один голос - в данном случае решил персональный голос президента ФИДЕ; подробности голосования описаны С.Флором). В турнир претендентов выходило 9 победителей.

Турнирная таблица

Литература 
 
 
 «Межзональный шахматный турнир Гётеборг 1955 год». Издательство: «Физкультура и спорт», Москва 1957. Автор-составитель: И. З. Бондаревский.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1955 год в шахматах